Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет 2014 — 31-й Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет проходит с 24 июля — 3 августа 2014 года на двух аренах города Конья (Турция). В чемпионате принимают участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы.

Команды

Групповой этап

Первый раунд 
В этом раунде 16 команд разделили на 4 группы по 4 команды в каждой. Три первых команды каждой группы выходят во второй раунд. Последняя команда каждой группы будут играть в турнире за 9-16 места.

Группа А 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Второй раунд 
В этом раунде 12 команд разделены на 2 группы по 6 команд в каждой. четыре первых команды каждой группы выходят в четвертьфинал. 2 последние команды каждой группы будут играть за 9-16 места.

Группа Е 

|}

Группа F 

|}

Плей-офф

1/4 финала

F2 против E3

F1 против E4

E1 против F4

E2 против F3

Полуфиналы

против

против

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014 год в баскетболе
Чемпионаты Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет